Чемпионат Азии по борьбе 2018 года проходил в Бишкеке (Киргизия) с 27 февраля по 4 марта.

Страны-участницы 

 (2)
 (28)
 (10)
 (30)
 (20)
 (10)
 (30)

 (4)
 (30)
 (25)
 (20)
 (6)
 (1)
 (1)

 (29)
 (18)
 (8)
 (11)
 (30)
 (6)

Медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Примечания 

 Results Book

Ссылки 
 UWW
 LIVE Asian Wrestling Championships

Февраль 2018 года
Март 2018 года
Борьба в Киргизии
Борьба